Zanòn (o Zanon) puede hacer referencia a:

 Cerámica Zanón, fábrica abierta en el año 1979 por el empresario italiano Luigi Zanon.

Personas
 Antonio Rodilla Zanón (1897-1944), sacerdote católico español. 
 Carlos Zanón (1966-), poeta, novelista, guionista, articulista y crítico literario.
 Fermín Zanón Cervera (1875-1944), zoólogo español.
 Ottorino Zanon (1915-1972), sacerdote italiano.

Topónimos
 Avenida Eguía Zanon, vía ubicada al noroeste de la ciudad de Córdoba, Argentina.